Chemello ist der Name von:

 Cipriano Chemello (1945–2017), italienischer Radrennfahrer
 Jayme Henrique Chemello (* 1932), brasilianischer Geistlicher, Altbischof von Pelotas